Shanmugam (Tamil  ) ist der Familienname folgender Personen:

 A. C. Shanmugam (* 1951), indischer Politiker
 Kasiviswanathan Shanmugam (* 1959), singapurischer Jurist und Politiker 
 N. T. Shanmugam (* 1947), indischer Politiker
 P. Shanmugam (1927–2013), indischer Politiker
 P. Shanmugam (Vellore) (* 1946), indischer Politiker